

Astronomia 
 30117 Childress – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Childress – comune (city) degli Stati Uniti d'America e capoluogo della contea di Childress nello Stato del Texas

Persone 
 Brad Childress (1956) – allenatore di football americano statunitense
 David Hatcher Childress (1957) – scrittore statunitense
 George Childress (1804-1841) – avvocato e politico statunitense
 Josh Childress (1983) – cestista statunitense
 Mark Childress (1957) – scrittore statunitense
 Randolph Childress (1972) – cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ray Childress (1962) – giocatore di football americano statunitense
 Richard Childress (1945) – pilota automobilistico e dirigente sportivo statunitense 
 Rocky Childress (1962) – giocatore di baseball statunitense